Kommende Braunschweig steht für:

 Deutschordenskommende Braunschweig, Niederlassung des Deutschen Ordens
 Johanniterkommende Braunschweig, Niederlassung des Johanniterordens
 Templerkommende Braunschweig, Niederlassung des Templerordens